Jean Behra (1921-1959), pilote automobile français,
 José Behra (1924-1997), pilote automobile français.

Patronyme français